Cette page contient les pages d'homonymie de Renard, Renart et Le Renard.

Forme Renard/Renart

Animaux 
 Renard, différents canidés de type vulpes
 Crécerelle renard (Falco alopex)
 Écureuil renard (Sciurus niger)
 Phalanger renard (Phalangista vulpina) ou cousou, un petit marsupial
 Requins-renards, une famille monotypique de requins
 Renard volant, nom donné à certaines roussettes

Toponyme 

 Château-Renard, une commune française ;
 Châteaurenard, une commune française ;
 Grotte du Renard, une cavité naturelle de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France.

Prénom 
Renard est un prénom masculin, tombé en désuétude, d'origine germanique, formé comme Réginald ou Renaud des éléments germaniques ragin « conseil » et waldan « gouverner ».

Patronyme 

 Alexandre Renard (1906–1983), prélat français ;
 Alexis Renard (1999-), coureur cycliste français ;
 Alfred Renard (1895-1988), inventeur et homme d'affaires belge, fondateur de la Société anonyme des Avions et Moteurs Renard ;
 Alphonse-François Renard (1842-1903), minéralogiste belge ;
  ;
 Athanase Renard (1796-1875), homme politique français ;
 Antoine Renard (1825-1872), chanteur d'opéra ;
 Bertrand Renard (1955- ), coprésentateur de l'émission télévisée Des chiffres et des lettres ;
 Brice Jean-Baptiste Renard (1769-1854), général français ;
  ;
  ;
 Christine Renard (1929-1979), autrice française de science-fiction et de fantastique ;
 Christophe Renard (1970-), joueur de hockey sur glace français ;
 Charles Renard (1833-1916), sculpteur français ;
 Charles Renard (1847-1905), militaire, ingénieur et inventeur français ;
  ;
 Colette Renard (1924-2010), chanteuse et actrice française ;
 Damien Renard (1980-), orienteur français ;
 Édouard-Antoine Renard (1802-1857), peintre et illustrateur français ;
 Émile Renard (1850-1930), peintre français.
 Étienne Renard (1935-), général français ;
 François Renard (1907-1980), fantaisiste, chanteur et humoriste belge ;
 Gabrielle Renard (1878-1959), modèle du peintre Auguste Renoir ;
 Georges Renard (1847-1930), historien, publiciste, poète et professeur de littérature française ;
 Georges Renard (1876–1943), avocat, professeur de droit public et philosophe du droit français ;
 Hervé Renard (1968-), footballeur et entraîneur français ;
 Hubert Renard (1969-), plasticien français ;
  ;
  ;
 Jean-Augustin Renard (1744-1807), architecte français ;
 Jean-Bruno Renard (1947-), sociologue français ;
 Jean-Claude Renard (1922-2002), poète et écrivain français ; 
 Jean-Marc Renard (1954-2008), boxeur belge ;
 Jean-Paul Renard (1950-), magistrat français ;
 
 Jules Jean Georges Renard (1833-1926), dessinateur et caricaturiste belge, connu sous le nom de plume de Draner ;
 Karl Renard (1809-1886), savant allemand  ;
 Ken Renard (1905-1993), acteur américain d'origine trinidadienne ;
 Louis Renard (1893-1943), dirigeant de la Résistance française ;
 Marcel Renard (1893-1974), sculpteur, graveur-médailleur français ;
 Marie Renard (1864-1939), chanteuse d'opéra autrichienne ;
 Marie Céleste Prudent Renard, dit « Mary Renard » (1849-1925), peintre et conservateur au musée d'Alençon.
 Marius Renard (1869-1948), homme politique belge ;
 Marius Renard (1936-1953), victime d'une greffe de rein malheureuse ;
 Maryse Renard (1939-), linguiste et poétesse française ;
  ;
 Maurice-Charles Renard (1888-1973), écrivain français ;
 Michel Renard (1924-2015), homme politique français ; 
 Nissim Renard (2004-), acteur belge ;
 Olivier Renard (1979-), footballeur belge ;
  ;
 Paule Renard (1915-2006) assistante sociale et résistante belge
 Philippe Renard (1932-1992), écrivain, critique littéraire et traducteur français ;
 Pierre-Jules Renard (1868-1910), écrivain français ;
 Raymond Renard (1925-2020), écrivain belge ;
 Simon Renard (1513-1573), lieutenant général du grand Bailliage d'Amont, conseiller et ambassadeur de l'empereur Charles Quint ;
 Thierry Renard (1963-), poète français ;
 Wendie Renard (1990-), footballeuse française.

 Claude-Marguerite Renart de Fuchsamberg (1736-1797), 3e marquis puis comte d'Amblimont, aristocrate et officier de marine français ;
 Claude-Thomas Renart de Fuchsamberg (1690-1772), 2e marquis d'Amblimont, aristocrate et officier de marine français.

Pseudonyme 

 Loïc Locatelli Kournwsky (1987-), auteur de bande dessinée français.

 Jean Renart (XII siècle-XIII siècle), un écrivain français.

Fiction 

 Roman de Renart, un recueil de récits médiévaux français ayant pour héros des animaux agissant comme des humains ;
 Le Roman de Renard, un roman de Maurice Genevoix paru en 1958 ;
 Le Roman de Renard, un long métrage d'animation français avec marionnettes sorti en 1937 ;
 Le Roman de Renart, un long métrage d'animation français sorti en 2005 ;
 Le Corbeau et le Renard, une fable de Jean de La Fontaine éditée en 1668 ;
 Renard traduit du Reineke Fuchs de Goethe ;
 Renard, un ballet des Ballets russes, musique d’Igor Stravinsky ; chorégraphie de Bronislava Nijinska, représenté en 1922 ;
 Renard de Teumesse, une créature fantastique de la mythologie grecque ;
 Moi Renart, une série télévisée d'animation française ;
 Zorro (renard en espagnol), un personnage fictif créé en 1919 par Johnston McCulley.

Autres 
 Renard céleste, un renard à neuf queues du taoïsme chinois
 Renard, un mémorandum d'aide à la navigation
 Renards ou Fox (Meshkwahkihaki), une tribu amérindienne
 Renard, une fissure dans un bassin, un barrage, par où se produit une fuite
 Renard, un esclave coupable d'un marronnage de courte durée, par opposition au grand marron
 Renard, un ouvrier refusant de faire grève (synonyme de jaune)
 Docteur Renaud, Mister Renard, une chanson du chanteur français Renaud sur l'album Boucan d'enfer
 Renard,  un habitant de la commune de Renan en Suisse
 Renard, une loupe de fer à demi affinée (cette étape de la fabrication du fer a disparu au )
 Renard, un tableau de Franz Marc
 Renard, un symbole utilisé par le groupe japonais Babymetal
 Séries de Renard, en mathématiques
 Banksia renard ou banksia à fruits ronds, une plante (Banksia sphaerocarpa)
 Canal Renard, un canal en Guadeloupe.

Forme Le Renard 

Le Renard peut désigner :

bateaux
 Le Renard, le bateau corsaire de Robert Surcouf ;
 Le Renard, un aviso ;

autres
 Le Renard, une série télévisée allemande de type policier ;
 Le Renard ( ou D.H. Lawrence's The Fox), un film américain de 1967 réalisé par Mark Rydell ;
 Le Renard, un personnage d'Oliver Twist de Charles Dickens ;
 Le Renard, un ennemi de Spider-Man ;
 Le Renard, une bande dessinée underground ;
 Le Renard des marais (Swamp Fox), une série télévisée américaine ;
 Le Renard du désert, un film sur Rommel de 1951, réalisé par Henry Hathaway.

Voir aussi 
 , renard en anglais
 , le renard en néerlandais
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme belge
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de bateaux